In 1976 werd het 71ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd gespeeld van 13 maart tot 3 oktober. Fluminense FC werd kampioen. 

Voor het eerst namen ook clubs deel van buiten de stad Rio de Janeiro, omdat de staat Guanabara en Rio de Janeiro fuseerden, echter bleef het Campeonato Fluminense, het staatskampioenschap van de staat Rio de Janeiro ook nog apart bestaan.

Eerste toernooi (Taça Guanabara)

Play-off eerste plaats

Vasco is geplaatst voor de finalegroep.

Tweede toernooi

Winnaarsgroep

Verliezersgroep

Derde toernooi

Winnaarsgroep

Verliezersgroep

Finalegroep

Finale

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1976